Williams Airport ist der Name folgender Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Williams Airport (Kalifornien)
 Williams Airport (Kentucky)
 Williams Airport (Michigan)
 Williams Airport (New Mexico)
 Williams Airport (Texas)
 Williams Airport (Wisconsin)

Siehe auch:
 Williams Ranch Airport
 Williamson Airport